Electroma est le nom :
 d'un film de Daft Punk : Daft Punk's Electroma
 d'un genre de la famille des Pteriidae : Electroma (genre)